Mojave 3 — группа из Великобритании, состоящая из Нила Хэлстеда,  Рейчел Госвелл, Саймона Рове, Алана Форрестера и Яна МакКатчеона. Госвелл, Хэлстед и МакКатчеон до этого играли в шугейз-группе Slowdive.

Изначально группа существовала как трио. В состав входили Хэлстед, Госвелл и МакКатчеон. После того как Slowdive потеряли контракт с Creation Records, участники решили сменить музыкальное направление на дрим-поп и подписали контракт с лейблом 4AD Records. Они взяли новое название — Mojave, по совету Венди Фонэроу, но вскоре обнаружили, что группа с таким названием уже существует и добавили к названию цифру «3» (по количеству участников). Вскоре после выпуска первого альбома к ним присоединились Рове (бывший участник Chapterhouse) и Форрестер. В 2006 году группа сыграли концерт для проекта Винсента Муна Take-Away Show.

И Хэлстед (главный сонграйтер в группе), и Госвелл выпустили сольные альбомы, также на лейбле 4AD. МакКатчеон основал группу The Loose Salute (их записи выпускаются на лейбле Heavenly Records).

По словам Хэлстеда, Mojave 3 в отпуске с 2008 года, однако они планируют записать и выпустить как минимум ещё один альбом в будущем.

Несмотря на свой «отпуск», группа вернулась к концертной деятельности в 2011 году, выступая с группой Band of Horses. Во время радиоинтервью для израильской радиостанции Kol HaCampus 7 мая 2011 года Хэлстед сообщил, что группа работает над новым материалом и новую запись можно ожидать летом.

Дискография

Альбомы 
 Ask Me Tomorrow (16 октября, 1995) CAD 5013
 Out of Tune (5 октября 1998) CAD 8018
 Excuses for Travellers (15 мая 2000) CAD 2K05
 Spoon and Rafter (22 сентября 2003) CAD 2309
 Puzzles Like You (19 июня 2006) CAD 2604

Синглы и мини-альбомы 
 «Who Do You Love» (29 июня 1998) BAD 8011
 «Some Kinda Angel» (7 сентября 1998) BAD 8016
 «In Love with a View» (3 апреля 2000) TAD 2K03
 «Any Day Will Be Fine» (1 мая 2000) BAD 2K04
 «Return to Sender» (11 сентября 2000) BAD 2K17
 «Breaking the Ice» (5 июня 2006) BAD 2602
 «Puzzles Like You» (6 ноября 2006) AD 2615

Примечания

Ссылки 
 
 
 Mojave 3 Gigography
 Mojave 3 at musicOMH.com
 
 Mojave 3 at the Internet Archive's live music archive
 Review of Puzzles Like You at Subculture Magazine

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Дрим-поп-группы
Инди-рок-группы Великобритании